Een bepaalde congregatie van Franciscanessen
Zusters Missionarissen van Onze Lieve Vrouw van Afrika, opgericht door Charles Lavigerie, naast de Witte Paters